Mit Altona-Kieler Eisenbahn kann Folgendes gemeint sein:
 die historische Bahngesellschaft Altona-Kieler Eisenbahn-Gesellschaft (AKE)
 die im Besitz der Deutschen Bahn AG befindliche Bahnstrecke Hamburg-Altona–Kiel